Ехидо Сан Кристобал има више значења:

 Ехидо Сан Кристобал (Чиконкуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Кристобал (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику